Логау () — прізвище німецького походження.

 Георг Логау (Єжи Логус,  1553) — гуманіст, поет із Сілезії.
 Якоб де Логау — архітектор, рисувальник.

Німецькі прізвища